Éluard ist der Familienname folgender Personen:

 Nusch Éluard (1906–1946), deutsch-französische Schauspielerin, Modell, Varietékünstlerin und Muse der Surrealisten
 Paul Éluard (1895–1952), französischer Dichter und einer der bekanntesten Poeten des Surrealismus

Eluard steht außerdem für:

 (15752) Eluard, ein Asteroid des Hauptgürtels